O termo Ciranda de Pedra pode se referir a:

 Ciranda de Pedra (livro), o livro de Lygia Fagundes Telles
 Ciranda de Pedra (1981), telenovela da Rede Globo
 Ciranda de Pedra (2008), telenovela da Rede Globo

Desambiguação